Esporte Clube W-3 foi uma agremiação esportiva brasileira, sediada em Brasília, no Distrito Federal.

História 

O clube disputava o Departamento Autônomo da Federação Desportiva de Brasília.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol extintos de Brasília